Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

6501–6600. • 6601–6700. • 6701–6800. • 6801–6900. • 6901–7000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája